21. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 28 marca 1993 roku w Amorebieta, w Hiszpanii.

Rezultaty

Seniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorki

Indywidualnie

Drużynowo

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 
 GBRathletics

1993 w lekkoatletyce
1993
Lekkoatletyka w Hiszpanii
1993 w Hiszpanii